

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Bukowica – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice

Zobacz też 
 Pasmo Bukowicy